EBS kan syfta på:

 EBS (Trafikverket) – Vägverkets föreskrifter om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder.
 EBS – elektroniskt styrda bromssystem till tunga fordon som till exempel lastbilar, tunga släp och bussar, se Electronic Brake System
 EBS – förkortning för Estonian Business School, en privat handelshögskola i Tallinn, Estland